Phillips Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Phillips Island (Georgia)
 Phillips Island (Maine)
 Phillips Island (North Carolina)
 Phillips Island (Rhode Island)

Siehe auch:
 Phillip Island